Вялков - фамилия:

 Вялков, Анатолий Иванович (1948—2018) — первый заместитель министра здравоохранения РФ (1999—2004), академик РАМН (2005), академик РАН (2013). 
 Вялков, Василий Михайлович (1964—2009) — исполнитель народных и авторских песен, заслуженный артист Республики Алтай.
 Вялков, Юрий Яковлевич (1940—2018) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Вилково